1382 км, 1382-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1382 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская	область). Код 515316.
 1382 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Республика	Коми). Код 284629.